Sezon 1988 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – dwudziesty szósty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni. Był to ostatni sezon, w którym stosowano samochody Formuły Easter.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Aleksiej Grigorjew i drużyna ZSRR, a wśród samochodów wyścigowych Wiktor Kozankow i drużyna ZSRR.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1988
1988 w sportach motorowych